Дзвінкий зубний сибілянти  — приголосний звук, що існує в деяких мовах. У Міжнародному фонетичному алфавіті записується як ⟨z̪⟩ («z» із діактриком дентальної артикуляції). В українській мові цей звук передається на письмі літерою з.

Приголосні звуки
Дзвінкі приголосні